Sacatepéquez hace referencia a varios artículos:

Lugares en Guatemala
Sacatepéquez, departamento;
San Antonio Sacatepéquez, municipio del departamento de San Marcos;
San Juan Sacatepéquez, municipio del departamento de Guatemala;
San Lucas Sacatepéquez, municipio del departamento de Sacatepéquez;
San Martín Sacatepéquez, municipio del departamento de Quetzaltenango;
San Pedro Sacatepéquez (Guatemala), municipio del departamento de Guatemala;
San Pedro Sacatepéquez (San Marcos), municipio del departamento de San Marcos;
Santiago Sacatepéquez, municipio del departamento de Sacatepéquez.